Église de Maizières désigne plusieurs édifices religieux que l'on peut trouver dans diverses communes françaises :
 l'église Saint-Pierre de Maizières dans le département du Calvados
 l'église de Maizières dans le département de la Haute-Saône
 l'église de Maizières dans le département du Pas-de-Calais